

Persone
 Alex Erickson (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Arthur Erickson (1924-2009) – architetto canadese
 Aut Erickson (1938-2010) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Byron Erickson (1951) – fumettista statunitense
 Craig Erickson (1969) – ex giocatore di football americano statunitense
 Christian Erickson – attore e doppiatore statunitense
 Dennis Erickson (1947) – allenatore di football americano statunitense
 Jim Erickson – scenografo statunitense
 John Erickson (1929-2002) – storico britannico 
 Keith Erickson (1944) – ex cestista statunitense
 Leif Erickson, nome d'arte di William Wycliffe Anderson (1911-1986) – attore cinematografico, televisivo e teatrale statunitense
 Milton Erickson (1901-1980) –  psichiatra e psicoterapeuta statunitense
 Roky Erickson (1947-2019) – cantante, compositore, chitarrista e armonicista statunitense
 Rune Erickson, conosciuto con il nome d'arte di Blasphemer (1975) – chitarrista norvegese
 Steve Erickson, all'anagrafe Stephen Michael Erickson (1950) – scrittore, saggista e critico cinematografico statunitense

Personaggi immaginari
 Emory Erickson – personaggio della serie tv fantascientifica Star Trek: Enterprise

Altro
 Edizioni Centro Studi Erickson – casa editrice e centro di formazione di Trento
 McCann Erickson, vecchia denominazione della McCann – agenzia pubblicitaria statunitense

Pagine correlate
Erikson
Eriksson